

Cinema 
Il cielo può attendere (Heaven Can Wait) – film del 1943 diretto da Ernst Lubitsch
Il paradiso può attendere (Heaven Can Wait) – film del 1978 diretto da Warren Beatty e Buck Henry

Musica 
Heaven Can Wait – EP del 1990 di Gamma Ray
Heaven Can Wait - The Best Ballads of Meat Loaf Vol. 1 – compilation del 1996 di Meat Loaf
Heaven Can Wait – singolo del 1988 di Sandra
Heaven Can Wait – singolo del 2010 dei We the Kings
Heaven Can Wait – singolo del 2009 di Charlotte Gainsbourg
Heaven Can Wait – brano musicale del 2001 di Michael Jackson, contenuto nell'album Invincible